Subsystem steht für:

 Bestandteil eines Betriebssystems, siehe Teilsystem
 Teilsystem eines größeren Systems, siehe System
 Job Entry Subsystem, eine Verwaltungsfunktion für z/OS auf IBM-Großrechnern
 IBM 3850 Mass Storage Subsystem, ehemaliges Massenspeichersubsystem von IBM
 IP Multimedia Subsystem für den standardisierten Zugriff auf Dienste aus unterschiedlichen Netzwerken
 Radio Network Subsystem beim digitalen UMTS-Mobilfunknetz
 Base Station Subsystem, funkbezogener Teil eines GSM-Mobilfunknetzes
 Network Switching Subsystem im GSM-Mobilfunkbereich

Siehe auch:

 System (Begriffsklärung)